Rezultati Prvenstva Anglije 1954 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Mo Connolly je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Mo Connolly (Prvakinja)
  Doris Hart (Polfinale)
  Shirley Fry (Četrtfinale)
  Louise Brough (Finale)
  Margaret Du Pont (Četrtfinale)
  Angela Mortimer (Četrtfinale)
  Helen Fletcher (Četrtfinale)
  Betty Pratt (Polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1954